Олег Александрович Земцов (род. 5 сентября 1986) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник КХМ «Динамо» (Москва).

Карьера 
Воспитанник школы сосновоборского «Торпедо» (в 1999—2003 годах команда называлась «Лебедь»). Первый тренер — Александр Владимирович Пахомов.

Игровую карьеру начал в сезоне 2000/01 в команде «Лебедь», принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги, выступая за неё вплоть до её расформирования по завершении сезона 2002/03. В команде играл вместе со своим старшим братом Василием Земцовым.

В дальнейшем выступал за вторую команду «Енисея» в первой лиге.

В сезоне 2006/07 был игроком команды «СКА-Свердловск», представляющей высшую лигу чемпионата России.

С 2007 по 2012 год выступал за красноярский «Енисей», побеждая с командой в Кубке мира 2011 года.

С 2012 по 2021 год — в кемеровском «Кузбассе».

В сезоне 2021/22 был игроком казанского «Ак Барс — Динамо».

С сезона 2022/23 в составе московского «Динамо».

Достижения 
«Енисей»
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2009/10, 2011/12 
 Финалист Кубка России (2): 2008, 2009 
 Обладатель Кубка мира (1): 2011 

«Динамо» (Москва)
 Финалист Суперкубка России (1): 2022

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 19 команд
 1.Сибсельмаш          = 18 мячей 10-11.Родина         =  6
 2.СКА-Нефтяник        = 14       12-13.Динамо М       =  4
 3-7.Водник            =  8       12-13.Зоркий         =  4
 3-7.Уральский трубник =  8       14.Мурман            =  3
 3-7.Енисей            =  8       15.Саяны             =  2
 3-7.Ак Барс-Динамо    =  8       16-19.Лесохимик      =  1
 3-7.Байкал-Энергия    =  8       16-19.Металлург Бр   =  1
 8-9.Старт             =  7       16-19.СКА-Свердловск =  1
 8-9.Волга             =  7       16-19.Кузбасс        =  1
 10-11.Строитель С     =  6       --.СКА-Забайкалец    = -(1)
                                  
На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх
по 1 мячу забивал в 81 игре 
по 2 мяча забивал в 14 играх 
по 3 мяча забивал в 2 играх 
Свои 115 мячей забросил в 97 играх, в 347 играх мячей не забивал.

Статистика выступлений во втором по значимости отечественном дивизионе (Первая лига/Высшая лига)

В международных турнирах 

Участие в Кубке мира: 6 раз (2008—2012, 2014); в Кубке чемпионов: 2 раза (2013, 2015)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР / 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Торпедо» Сосновоборск
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Динамо» Москва